Großkomtur steht für:

 Großkomtur, die zweithöchste Stufe eines Verdienstordens, siehe Großoffizier (Ordenskunde)
 Großkomtur, die höchste Stufe einiger Hausorden, siehe Großkreuz
 Großkomtur des Malteserordens, eines der vier Hohen Ämter des Malteserordens
 Großkomtur des Deutschen Ordens, einen Großwürdenträger des Deutschen Ordens
 Großkomtur des Templerordens, siehe Templerorden#Führung